David Sklenička (né le 8 septembre 1996 à Rakovník en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Formé au HC Berounští Medvědi, il devient professionnel avec cette équipe en 2013, alors qu'elle évolue en deuxième division tchèque. Il fait ses débuts dans l'Extraliga, championnat élite tchèque, la saison suivante et devient un membre régulier de l'équipe à partir de la saison 2015-2016.

Représentant la République tchèque au niveau international, il honore sa première sélection sénior le 12 avril 2017 face à la Norvège. Il joue son premier championnat du monde en 2018.

Le 28 mai 2018, il signe un contrat de deux saisons avec les Canadiens de Montréal dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2013-2014||HC Berounští Medvědi||1. liga||42||0||1||1||16||10||0||1||1||4
|-
| 2014-2015 || HC Plzeň U20||Extraliga U20||20||1||6||7||38||4||0||1||1||6
|-
| 2014-2015||HC Plzeň||Extraliga||6||0||0||0||8||2||0||0||0||2
|-
| 2014-2015 || HC Berounští Medvědi ||1. liga||31||1||1||2||18||1||0||0||0||0
|-
| 2015-2016 || HC Plzeň U20||Extraliga U20||2||1||0||1||2||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016||HC Plzeň||Extraliga||46||3||5||8||32||10||0||2||2||6
|-
| 2015-2016 || HC Klatovy||2. liga||1||0||2||2||4||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017||HC Plzeň||Extraliga||47||4||5||9||24||11||0||1||1||4
|-
| 2017-2018||HC Plzeň||Extraliga||49||3||11||14||22||10||1||1||2||6
|-
|2018-2019 || Rocket de Laval || LAH ||68 ||3 ||6 ||9 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||7 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020||Jokerit||KHL || 25 || 2 || 3 || 5 || 12 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2020-2021|| Jokerit || KHL || 51 || 7 || 10 || 17 || 26 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || 45|| 5|| 9|| 14|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Kärpät Oulu || Liiga || || || || || ||

Au niveau international 

| 2016 || align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || +1|| align=left| place
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 8 || 0 || 2 || 2 || 2 || +1|| align=left| place
|-
| 2019 || align=left| || align=left| Championnat du monde || 9 || 0 || 1|| 1 || 2 || +6|| align=left| place
|-
| 2021 || align=left| || align=left| Championnat du monde || 8 || 0 || 1|| 1 || 4 || -1|| align=left| place

Références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur du HC Plzeň
Joueur du Rocket de Laval
Joueur du Jokerit Helsinki
Naissance en septembre 1996
Naissance à Rakovník
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022